Горлянкові (Ajugoideae) — підродина квіткових рослин родини глухокропивові (Lamiaceae).

Класифікація 
Триба Caryopterideae (Schauer, in D.C. & alt., 1847) Benth. & Hook.f., 1829
Caryopteris Bunge, 1835
Trichostema  Linnaeus, 1753
Clerodendrum C. Linnaeus, 1753
Rotheca Raf.
Faradaya F. von Mueller, 1865
Glossocarya N. Wallich ex W. Griffith, 1843
Hosea
Huxleya A.J. Ewart, in A.J. Ewart & B. Rees, 1912
Rubiteucris Kudo, 1929
Karomia Dop, 1932
Oxera Labillardière, 1824
Peronema Jack, 1822
Petraeovitex D. Oliver, 1883
Schnabelia
Tetraclea A. Gray, 1853
Триба Ajugeae  Benth., 1829
Garrettia Fletcher, 1937
Ajuga  C. Linnaeus, 1753
Acrymia D. Prain, 1908
Cymaria Bentham, 1830
Holocheila (Kudo) S. Chow, 1962
Триба Monochileae Briq., in Engl. & Prantl, 1895
Aegiphila N.J. Jacquin, 1767
Amasonia Linnaeus f., 1782, nom. cons.
Monochilus  F.E.L. Fischer & C.A. Meyer, 1835
Триба Teucrieae Dumort., 1827
Teucrium  C. Linnaeus, 1753
Teucridium J.D. Hooker, 1853
Spartothamnella Briquet, in Engler & Prantl, 1895
Oncinocalyx F. von Mueller, 1883

Примітки 

Глухокропивові
Підродини рослин